д’Арсонваль, Арсен (1851—1940) — французский физиолог и физик, член Французской академии наук
 Арсонваль — коммуна во Франции, в департаменте Об

Топонимы:
 Д’Арсонваль  — кратер на обратной стороне Луны.